«Зерам» (яп. ゼイラム, известен также под названием «Дзэйрам»)— японский научно-фантастический кинофильм режиссёра Кейта Амемия, выпущенный в 1991 году.В 1994 году было выпущено продолжение «Дзэйрам 2», а также аниме-приквел - «Iria Zeiram».

Сюжет 
Прекрасная охотница с другой планеты по имени Ириа прибывает на Землю, чтобы сразиться с Зерамом, бессмертным инопланетным созданием, голова которого имеет очень странную форму — напоминает широкополую шляпу. С помощью своего ИИ-партнера Боба и двух обычных японских электриков, Ириа и Зерам попадают в искусственное измерение под названием Зона. У них есть жестко ограниченное время на то, чтобы закончить битву.

В ролях 
 Юко Морияма — Ирия
 Кунихиро Ида — Теппей
 Юкидзиро Хотару — Камия
 Масакару Ханда — Боб
 Юкитомо Тосино — Мурата
 Наоми Энами — владелец магазина
 Мизухо Йосида — Зерам

Примечания

Ссылки 
 

Фантастические фильмы 1991 года
Фантастические фильмы Японии